Wydawnictwo Toporzeł – wydawnictwo założone w 1990 roku we Wrocławiu przez Zdzisława „Unibora” Słowińskiego. Celem wydawnictwa jest publikowanie pozycji kształtujących humanistyczną postawę człowieka.

Wydawnictwo było pierwszą po 1989 roku formacją odradzającego się ruchu Zadruga. Stanowi ono jednocześnie ośrodek myśli filozoficznej i politycznej. Książki przez nie wydawane mają przyczynić się do przełomu kulturowego, w wyniku którego człowiek stanie się świadomym siebie podmiotem świata, tym samym realizując idee kulturalizmu.

Z ramienia wydawnictwa w ramach serii „Książnica Zadrugi”, począwszy od wydanej w 1990 roku książki Jana Stachniuka „Dzieje bez dziejów”, publikowane są dzieła ideologów Zadrugi. Pozycje te były do tego czasu praktycznie niedostępne, niejednokrotnie będąc wydanymi na powielaczu (jak „Kultura bezdziejów” Antoniego Wacyka) lub pozostając w postaci rękopisów – tym samym wydawnictwo przyczyniło się do odnowienia zainteresowania tym przedwojennym ruchem we współczesnej Polsce, jak również podjęcia nad nim badań naukowych, m.in. przez Polską Akademię Nauk.

Wśród autorów zagranicznych wydanych nakładem Wydawnictwa Toporzeł znajdują się m.in. Ralph Waldo Emerson, Prentice Mulford czy Robert de Jouvenel.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Książki wydane nakładem Wydawnictwa Toporzeł

 
Zadruga